Samuel Anderson peut désigner :
 Samuel Read Anderson (1804-1883), brigadier général des États confédérés d'Amérique ;
 Sam Anderson (1945-), acteur américain ;
 Samuel Anderson (1984-), acteur britannique ;
 Sam Anderson-Heather (1988-), joueur de rugby à XV cookien.